Наталі Деші і Мара Сантанджело були чинними чемпіонками, але цього разу Деші вирішила не брати участі.
Сантанджело грала в парі з Алісією Молік, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Марія Кириленко і Агнешка Радванська.

Чжань Юнжань і Чжуан Цзяжун виграли титул, перемігши у фіналі пару Івета Бенешова і Жанетта Гусарова з рахунком 7–6(7–5), 6–2.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
Draw

Жінки, парний розряд
Відкритий чемпіонат Італії, парний розряд